New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2013 – trzydziesta siódma edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 12–13 stycznia 2013 roku w Queenstown.

Turniej został rozegrany w Queenstown po raz dziesiąty i jednocześnie ostatni, bowiem decyzją NZRU został on przeniesiony do Rotorua. W zawodach wzięło udział sześć zespołów żeńskich i szesnaście męskich wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach.

Wśród mężczyzn po raz pierwszy od 31 lat triumfowała drużyna Taranaki, zaś w turnieju żeńskim niepokonany okazał się zespół Manawatu. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali David Raikuna i Selica Winiata.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Kobiety

Faza grupowa

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2013
2013 w rugby union
2013 w Nowej Zelandii